Лео́н Мебиа́м Мба (; 1 сентября 1934 года, Либревиль, Французская Экваториальная Африка — 18 декабря 2015, Либревиль, Габон) — габонский политический и государственный деятель, вице-президент Габона с 1968 по 1975 год.

Биография 

Принадлежал к народности фанг. Свою карьеру начал полицейским и с 1957 по 1959 г. работал во французском Чаде. После провозглашения независимости Габона в августе 1960 г., вернулся на родину и начал работу в органах безопасности. Окончил Высшую национальную школу полиции во Франции и с 1962 г. — в полицию безопасности Генеральной дирекции полиции Габона. В 1963 г. возглавил Генеральную дирекцию.

С начала 1967 г. занимал различные должности в правительстве страны. С ноября 1967 г. был заместителем премьер-министра, а с января 1968 г. — министром юстиции. С 1969 по 1974 гг. занимал пост мэра Либревиля. Являлся членом Габонской демократической партии.

С 1968 по 1975 г. — вице-президент Габона. Когда эта должность была упразднена, он был назначен премьер-министром Габона, и находился на этом посту с 1975 по 1990 г. С переходом к многопартийной системе был отправлен в отставку, поскольку его кабинет столкнулся с многочисленными забастовками трудящихся. В 1990-е гг. поддерживал оппозицию, на выборах 1998 г. выступил за кандидатуру потерпевшего поражение на президентских выборах Пьера Мамбунду. В 2004 г. вновь изменил свои политические взгляды, публично поддержав президента Бонго.

В 2008 г. был назначен президентом Торгово-промышленной и угольной палаты Либревиля.

Примечания

Источники 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 1 сентября
Родившиеся в 1934 году
Вице-президенты Габона
Премьер-министры Габона